Fransson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Fransson 13 920
 Franzon 333
 Franson 75
 Franssohn 10
 Franzson 3

Tillsammans med 4 personer som stavar namnet på annat sätt, blir detta 14 345 personer, vilket ger namnet plats nummer 46 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Frans son.

Personer med efternamnet Fransson eller varianter av detta namn

 Alexander Fransson (född 1994), fotbollsspelare
 Anna Fransson (född 1965), politiker
 Anna-Lisa Fransson (född 1924), konstnär
 Anneli Fransson (född 1978), friidrottare
 Anders Fransson (född 1942), pedagog, högskolerektor
 Anton Julius Fransson (1897–1982), journalist

 Bengt-Urban Fransson (född 1969), chefredaktör
 Birgitta Fransson (född 1937), journalist och litteraturkritiker
 Bo Fransson (född 1957), målare och reklamtecknare
 Bruno Franzon (född 1960), författare och poet

 Catrin Fransson (född 1962), ekonom
 Claes Fransson (född 1951), astrofysiker
 Cody Franson (född 1987), kanadensisk ishockeyspelare

 Daniel Fransson (1924–2004), släktforskare, föreläsare, författare

 Erik Fransson (1923–2004), friidrottare
 Evald Fransson(1907–1988), skolledare och skriftställare
 Evert Fransson (1920–1987), konstnär

 Fredrik Franson (1852–1908), svensk-amerikansk väckelsepredikant

 Gunilla Fransson (född 1960), företagsledare

 Helena Fransson (född 1976), dansare

 Jacob Seth Fransson, manusförfattare, regissör och skådespelare
 Jan Fransson (född 1939), politiker
 Jenny Fransson (född 1987), brottare
 Johan Fransson (född 1985), ishockeyspelare
 Johan Fransson (artist) (född 1975), sångare och låtskrivare
 Jonas Fransson (född 1980), ishockeymålvakt
 Jonas Fransson (fysiker) (född 1970)
 Josef Fransson (född 1978), politiker

 Karin Fransson (född 1951), kock och köksmästare
 Kim Fransson (född 1982), sångare och låtskrivare
 Kristofer Fransson (född 1975), skådespelare, från 2011 med namnet Kristofer Kamiyasu

 Laur Franzon (1890–1968), köpman och politiker
 Linda Fransson (född 1989), fotbollsspelare

 Magdalena Fransson (född 1971), politiker
 Mats Fransson (född 1962), handbollsmålvakt
 Mattias Fransson (född 1975), skådespelare och komiker

 Niclas Fransson (född 1969), skådespelare
 Niklas Fransson (född 1967), musiker, kompositör och producent

 Patrik Fransson (född 1991), ishockeyspelare
 Peter Fransson (född 1958), sångare och låtskrivare med artistnamnet Peter LeMarc

 Ramona Fransson (född 1956), friidrottare
 Robert Fransson (född 1971), skådespelare

 Sonja Fransson (född 1949), politiker

 Thomas Fransson (1955–2022), bandymålvakt

 Uno Fransson (1927–1995), friidrottare

 Åke Fransson (född 1955), friidrottare

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn